Кара Блэк и Леандер Паес — победители турнира.

Прошлогодние чемпионы — Анна-Лена Грёнефельд м Марк Ноулз — не защищали свой титул, но багамец принимал участие в соревнованиях (вместе со словенкой Катариной Среботник), пробившись в третий раунд.

Посев 
Все сеянные начинали турнир со второго раунда.

  Ненад Зимонич /  Саманта Стосур (Третий раунд)
  Леандер Паес /  Кара Блэк (Титул)
  Махеш Бхупати /  Лизель Хубер (Второй раунд)
  Оливер Марах /  Нурия Льягостера Вивес (Второй раунд)
  Марк Ноулз /  Катарина Среботник (Третий раунд)
  Даниэль Нестор /  Бетани Маттек-Сандс (Третий раунд)
  Максим Мирный /  Алиса Клейбанова (Третий раунд)
  Мариуш Фирстенберг /  Янь Цзы ''(Третий раунд)

<ol start="9">
  Лукаш Длоуги /  Ивета Бенешова ''(Полуфинал)
  Марсело Мело /  Ренне Стаббс ''(Полуфинал)
  Уэсли Муди /  Лиза Реймонд ''(Финал)
  Пол Хенли /  Чжань Юнжань ''(Четвертьфинал)
  Роберт Линдстедт /  Екатерина Макарова ''(Второй раунд)
  Марк Лопес /  Анабель Медина Гарригес ''(Отказ)
  Энди Рам /  Елена Веснина ''(Второй раунд)
  Марцин Матковский /  Татьяна Гарбин (Второй раунд)

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Боб Брайан /  Линдсей Дэвенпорт (Второй раунд)
  Джейми Маррей /  Лора Робсон (Первый раунд)
  Джонатан Маррей /  Анна Смит (Третий раунд)

<ol start="4">
 Колин Флеминг /  Сара Борвелл ''(Второй раунд)
 Росс Хатчинс /  Энн Кеотавонг ''(Первый раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые